Beuzeville est le nom de plusieurs communes françaises, toutes situées en Normandie :

 Beuzeville est une commune de l'Eure ;
 Beuzeville-au-Plain est une commune de la Manche ;
 Beuzeville-la-Bastille, anciennement Beuzeville-en-Bauptois, est une commune de la Manche ;
 Beuzeville-la-Giffard est l'ancien nom de la commune de Beaumont-le-Hareng, une commune de la Seine-Maritime ;
 Beuzeville-la-Grenier est une commune de la Seine-Maritime ;
 Beuzeville-la-Guérard est une commune de la Seine-Maritime ;
 Beuzeville-sur-le-Vey est l'ancien nom de la commune des Veys, une commune de la Manche.

Voir aussi 

 Beuzevillette est une commune de la Seine-Maritime.